Albumy
 Damaged – debiutancki album zespołu Black Flag wydany w roku 1981.
Single
 Damaged – singel amerykańskiego girlsbandu Danity Kane wydany w roku 2008.